Шломо:

 Шломо Авинер (род. 1943) — один из выдающихся современных раввинов Израиля.
 Шломо Клугер (1785—1869) — известный раввин, талмудист, проповедник.
 Шломо бен Адерет (1235—1310) — испанский раввин.